Sociedade Esportiva Palestra Itália (Società Sportiva Palestra Italia en italien) fut le nom de deux clubs brésiliens de football jusqu'en 1942. 

Le gouvernement du président brésilien Getúlio Vargas imposa aux deux clubs un changement de nom au début des années 1940 après que le Brésil a déclaré la guerre aux forces de l'Axe durant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, le gouvernement interdit tout dénominatif mentionnant directement ou indirectement l'Allemagne, l'Italie et le Japon. 

Les deux clubs sont :

 La Sociedade Esportiva Palmeiras, basée à São Paulo dans l'État de São Paulo.
 Le Cruzeiro Esporte Clube, basé à Belo Horizonte dans le Minas Gerais.